Braunsberg – przedwojenna nazwa Braniewa, miasta w Prusach Wschodnich
Kreis Braunsberg – nazwa istniejącego w latach 1818–1945 powiatu w Prusach Wschodnich
 RSV Braunsberg – niemiecki piłkarski klub sportowy w Braniewie, istniejący w latach 1919–1945
Josef Wiener-Braunsberg (ur. 1866 w Braniewie, zm. 1928) – niemiecki pisarz, dziennikarz i satyryk pochodzenia żydowskiego
 Braunsberg – historyczna nazwa Brušperk, miasta w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, na Morawach
 – dzielnica miasta Bergisch Gladbach w Niemczech w rejencji Kolonia
, dzielnica miasta Rheinsberg w Niemczech w powiecie Ostprignitz-Ruppin w kraju związkowym Brandenburgia
 Braunsberg (Gemeinde Kasten) – gmina katastralna w Austrii należąca do gminy Kasten bei Böheimkirchen
 – szczyt o wysokości 346 m n.p.m. Wzgórz Hainburskich, pasma wzgórz w Dolnej Austrii, 40 km na wschód od Wiednia